

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kozówka – przysiółek wsi Harbutowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Kozówka – przysiółek wsi Łącko w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Kozówka – część wsi Toporzysko w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Kozówka – część wsi Sowina w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Kołaczyce

Wody 
 Kozówka – potok, prawy dopływ Pisarzówki

Miejscowości na Ukrainie 
 Kozówka – wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego 
 Kozówka – wieś w rejonie kozowskim obwodu tarnopolskiego